Eustis (Florida), ciutat del Comtat de Lake de l'estat estatunidenc de Florida 
 Eustis (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine 
 Eustis (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska